Grosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grosjön, Småland, sjö i Vaggeryds kommun,  (3,89 ha)
Grosjön, Västergötland, sjö i Ale kommun,  (37,6 ha)
Grosjön, Dalarna, sjö i Mora kommun,  (63 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn